W Polsce
 Krowiarki – pasmo górskie w Sudetach Wschodnich
 Krowiarki – przełęcz w Beskidzie Żywieckim
 Krowiarki – skała na górze Kopa w Gorcach
 Krowiarki – wieś w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie.
 Krowiarki – gromada w powiecie raciborskim